QPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Padova (Italia)